Тактамыш — название нескольких населённых пунктов:
 Тактамыш — деревня в Тюлячинском районе Татарстан.
 Тактамыш — деревня в Красноуфимском районе Свердловской области.